Lavardin (Loir-et-Cher)
 Lavardin (Sarthe)
 Hildeberto de Lavardin